Příjmení Matyáš  nese více různých osobností:

 Adam Matyáš z Trauttmansdorffu (1617–1684) – rakouský šlechtic
 Jakub Matyáš (* 1994) – český lední hokejista
 Jaroslav Matyáš (1933–2014) – český a československý generál ČSLA a politik KSČ
 Jiří Matyáš (* 1945) – český fotbalista, záložník
 Josef Matyáš (* 1929) – český matematik
 Karel Matyáš (1825–1882) – rakouský politik českého původu
 Milada Lejsková-Matyášová (1908–1975) – česká historička umění
 Mirko Matyáš (1919–???) – český a československý bezpartijní politik
 Svatopluk Matyáš (1929–2020) – český herec